Norrtälje (gemeente), een gemeente in Zweden
 Norrtälje (stad), de hoofdstad van deze gemeente